"What Hurts to most", originalmente escrita  por Jeffrey Steele e Steve Robson, recebeu um cover do grupo alemão Cascada. A música recebeu a versão dance e "balada". A música também foi gravada pela cantora britânica Jo O'Meara, ex-integrante da banda S Club 7.

Faixas 
 Yanou's Candlelight Mix (Ballad)
 Radio Edit 3:41
 Topmodelz Radio Remix
 Spencer & Hill Radio Remix
 Original Extended
 Extended Club Mix
 Spencer & Hill Club Remix
 "Last Christmas"  (G. Michael)

Todas as versões 
 "What Hurts the Most" (Radio Edit) 3:41
 "What Hurts the Most" (Fugitives Megura Radio Edit) 3:51
 "What Hurts the Most" (Spencer & Hill Radio Edit) 3:31
 "What Hurts the Most" (Topmodelz Radio Edit) 3:47
 "What Hurts the Most" (Yanou's Candlelight Mix) 3:56
 "What Hurts the Most" (Extended Mix) 5:18
 "What Hurts the Most" (Spencer Hill Remix) 7:00
 "What Hurts the Most" (K-Klass Remix) 6:05
 "What Hurts the Most" (Top Modelz Remix) 5:35
 "What Hurts the Most" (Fugitives Megura Remix) 5:58
 "What Hurts the Most" (Ultrabeat Remix) 5:52
 "What Hurts the Most" (Darren Styles Remix) 6:16
 "What Hurts the Most" (Riff & Rays Remix) 8:30
 "What Hurts the Most" (Flip & Fill Remix) 5:50
 "What Hurts the Most" (Club Mix) 5:07
 "What Hurts the Most" (Spencer & Hill Dub Mix) 6:00
 "What Hurts the Most" (2-4 Grooves Remix) 6:47
 "What Hurts the Most" (Club Radio Edit) 3:30
 "What Hurts the Most" (DJ Uto Remix) 3:26
 "What Hurts The Most" (AL Storm Remix)* *[only on a compilation CD "Ultimate Hardcore Volume 3"]

Paradas 

Singles de 2007
Canções gravadas por Cascada